Долинская городская община () — общины на Украине.

 Долинская городская община — община в Ивано-Франковской области
 Долинская городская община — община в Кировоградской области